

Серес — місто, штат Каліфорнія
 Серес Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсільванія

Див. також 
 Церера